

Bande dessinée 
 Enfin seuls !, album de la série de bande dessinée Calvin et Hobbes paru en 1997 ;
 Enfin seuls !, album de la série de bande dessinée Cédric paru en 2003.

Cinéma 
 Enfin seul, court métrage de Charles Decroix sorti en 1917.

Littérature 
 Enfin seul, livre de Nicolas Ancion paru en 2002 ;
 Enfin seuls ?, livre de Patrick Dupuis paru en 2013.

Télévision 
 Enfin seuls, trente-deuxième épisode de la série française L'École des passions diffusé en 1996 ;
 Enfin seuls, quatrième épisode de la dansons 1 de Jamais deux sans toi...t diffusé en 1996 ;
 Enfin seuls, trente-neuvième épisode de la saison 1 de Titeuf diffusé en 2001 ;
 Enfin seul ! (Reese's Apartment), quinzième épisode de la saison 5 de Malcolm, diffusé en 2004 ;
 Enfin seul(s), téléfilm franco-belge de Bruno Herbulot diffusé en 2007 ;
 Enfin seuls (Valentine's Day), quinzième épisode de la saison 1 de The Middle diffusé en 2010 ;
 Enfin seuls ! (Neal Simon's Lovers Retreat), neuvième épisode de la saison 6 de Psych diffusé en 2011 ;
 Enfin seuls (Every Breath Is A Bomb), neuvième épisode de la saison 9 des Frères Scott diffusé en 2012 ;
 Enfin seul ! (Movin' Out), premier épisode de la saison 2 de The Millers diffusé en 2014.

Voir aussi